La Reforma, expressão castelhana, pode significar:

 La Reforma, município guatemalteco do departamento de San Marcos
 La Reforma (México), período histórico
 La Reforma (Argentina), localidade da província de La Pampa
 Paseo de la Reforma, importante avenida da Cidade do México
 Santa Lucía La Reforma, município guatemalteco do departamento de Totonicapán

Desambiguações de topônimos